Alexa este un gen de plante leguminoase.

Cladograma genului conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Fabaceae